Bagossy László (–1723) katona, brigadéros
 Bagossy László (1920–2001) katonatiszt, lexikográfus, lapszerkesztő
 Bagossy László (1948–) színházi rendező
 Bagossy László (1951–) élelmiszeri üzemmérnök, szakhigiénikus
 Bagossy László (1967–) Jászai Mari-díjas színházi rendező, író, egyetemi tanár